Ви́ктор Степа́нович Гребеннико́в (,  —Крым , ) — российский энтомолог и апиолог, художник-анималист, специалист по разведению и охране насекомых, писатель. Заслуженный эколог России, член Международной ассоциации учёных-исследователей пчёл, а также член Социально-экологического союза и Сибирского экологического фонда. Создатель Новосибирского музея агроэкологии и охраны окружающей среды.

Самоучка, не имел высшего образования.

В ГУЛАГе 
В 1947 году был осуждён на 20 лет лагерей за подделку хлебных карточек (нарисовал их от руки). В лагере едва не умер от истощения, но избежал смерти благодаря своему таланту художника: рисовал наглядную агитацию. Освобождён по амнистии 1953 года. В 1990 году опубликовал в журнале «Наука и жизнь» автобиографическую статью «Мои университеты», снабжённую собственноручными рисунками, показывающими ужасы советских лагерей. По его словам, его до старости мучали кошмары, что его отправляют досиживать оставшиеся 14 лет срока.

Научная деятельность 
С 1976 года работал в Новосибирске в Сибирском НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства. Создал в посёлке Краснообске Новосибирской области, где проживал, несколько микрозаповедников (заказников) для насекомых.

Известен предположением, что насекомые летают за счёт «эффекта полостных структур» (антигравитации). Около 1988 года он якобы построил «гравитолёт», описанный в первоапрельском номере журнала «Техника — молодёжи» (1993-04, страница 44).

Основные работы 

Научно-популярная энтомология
 
 
 
 
  
Эффект полостных структур
 Гребенников В. С. О физико-биологических свойствах гнездовий пчел-опылителей // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки, 1984, № 3, стр. 111—113.
 Гребенников В. С. Секрет пчелиного гнезда // Техника-Молодежи. 1984. № 6. С. 39-41.
 Гребенников В. С. Секрет гнездовий одиноких пчел // Пчеловодство. 1984. № 12. С. 28-29.
 Гребенников В. С. Дистанционное восприятие живыми организмами информации // Всесоюзная научно-техническая конференция «Применение методов теории информации для повышения эффективности и качества сложных радиоэлектронных систем» (тезисы докладов) : сборник. М., 1984.
 Гребенников В. С., Золотарев В. Ф. Явление взаимодействия многополостных структур с живыми системами : приоритетная справка на открытие № 32-ОТ-11170 от 03.09.1985 г.
 Гребенников В. С., Золотарев В. Ф. Теория полевого излучения многополостных структур : тезисы доклада на Междисциплинарной научно-технической школе-семинаре Томского политехнического института им. С. М. Кирова 18-24 апреля 1988 г.
 Гребенников В. С. Непериодические быстропротекающие явления в окружающей среде. Ч. III. Томск, 1988.
 Гребенников В. С. Инопланетяне в сотах // Природа и человек. 1990. № 8. С. 22-27.
Воспоминания
 Гребенников В. С. Мои университеты // Наука и жизнь. 1990. № 8. С. 122—126.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография на сайте bronzovka.ru
 http://www.matri-x.ru Публикации
 Как работала платформа Гребенник
 Гребенников Виктор Степанович
 
https://mirovich.media/447347.html
  — обширная подборка публикаций
 Находке — сорок миллионов лет. Газета «За науку в Сибири» 1976 май 27. Статья о выставке в Доме учёных СО АН СССР художника-анималиста, учёного-энтомолога В. С. Гребенникова
 Гравитоплан - изобретение или вымысел В.Гребенникова (видео). Вот настоящий жук который использовал гребенников для платформы Левитация насекомых
 В.С. Гребенников. МОЙ МИР.. youtube.com

Энтомологи России
Энтомологи СССР
Художники-анималисты
Художники Новосибирска
Художники России
Художники СССР
Художники XX века
Писатели Новосибирска
Гименоптерологи
Учёные-самоучки
Освобождённые по амнистии 1953 года
Похороненные на Чемском кладбище
Энтомологи по алфавиту